Ron rimase nella band per i primi due anni e mezzo della sua esistenza - dal 1975 ai primi mesi del 1977 e fu il primo componente ad essere reclutato dal fondatore del gruppo, il bassista Steve Harris.

Matthews fu licenziato, insieme a molti altri musicisti, quando il cantante Dennis Wilcock convinse Harris a rinnovare la band. Dopo il licenziamento suonò per qualche anno con Torme/Mcoy negli anni ottanta.

Voci correlate
Formazione degli Iron Maiden

Collegamenti esterni 
 

Batteristi heavy metal